Narodowe Koło Parlamentarne
 Numer Kolejny Płatnika